Миддлмор — фамилия. Известные носители:

 Миддлмор, Джордж (? — 1850) — британский генерал-лейтенант, губернатор острова Святой Елены, губернатор Подветренных и Наветренных островов.
 Миддлмор, Хэмфри (? — 1535) — католический святой, блаженный мученик (дата поминовения 19 июня).